Vrede kan henvise til:

 Vrede – en følelsesmæssig tilstand
 Vrede (dokumentarfilm fra 2003) – dansk dokumentarfilm fra 2003 instrueret af Saskia Bischoff Bisp
 Vrede (dokumentarfilm fra 2016) – dansk dokumentarfilm fra 2016 instrueret af Jakob Thuesen

 Se også
 Vredens dag
 Vredens druer